Puchar Europy w bobslejach 2015/2016 rozpoczął się 27 listopada 2015 roku w Winterbergu, a zakończył się 30 stycznia 2016 roku na torze w Sankt Moritz.

Obrońcami tytułu są: W dwójkach kobiet Rumunka Maria Adela Constantin, a wśród mężczyzn Włoch Simone Bertazzo, który triumfował również w klasyfikacji czwórek.

Tym razem Rumunka w klasyfikacji generalnej zajęła dopiero 24. miejsce, a Włoch nie startował w żadnym konkursie. W tym sezonie u pań zwyciężyła Rosjanka Aleksandra Rodionowa, która pokonała swoją najbliższą rywalkę o prawie 40 punktów. U panów natomiast najlepszy okazał się Niemiec Johannes Lochner, W każdym z konkursów stawał na podium co w łącznej klasyfikacji dało mu przewagę nad najbliższym rywalem o prawie 90 punktów. Na dokładkę on i jego drużyna zwyciężyli także w klasyfikacji czwórek. Wygrał tam aż 7 z 8 konkursów, co dało mu przewagę ponad 160 punktów nad jego rodakiem Florianem Wagnerem. Warto także wspomnieć, że oprócz tych 2. świetnych zwycięstw udało mu się także zwyciężyć w klasyfikacji kombinacji.

Kalendarz Pucharu Europy

Klasyfikacje

Dwójka kobiet

Dwójka mężczyzn

Czwórka mężczyzn

Kombinacja mężczyzn

Bibliografia 
 

2015 w bobslejach
2016 w bobslejach
Puchar Europy w bobslejach
2015 w Europie
2016 w Europie